Rzeki w Polsce
 Mleczna – rzeka w województwie śląskim
 Mleczna – rzeka w województwie mazowieckim

 Wieś w Polsce
 Mleczna – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski

 Osiedle
 Mleczna – osiedle w Radomiu